Торес има више значења:

 Торес (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Торес, Коралес (Матаморос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Торес (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику